Příjmení Hodgson nosí více osob:

 Arnold Wienholt Hodgson (1881–1944), britský guvernér Sierry Leone a Ghany 
 Brian Houghton Hodgson (1800–1894), britský etnolog
 Charlie Hodgson (* 1980), anglický ragbista
 Christopher Hodgson (1821–1865), spisovatel a diplomat
 Cody Hodgson (* 1990), kanadský lední hokejista
 Dan Hodgson (* 1965), švýcarsko-kanadský lední hokejista
 David Hodgson (právník) (1939–2012), australský právník
 David Hodgson (* 1960), anglický fotbalista a fotbalový trenér
 Frances Hodgson Burnett (1849–1924), anglická spisovatelka
 Geoffrey Hodgson (* 1946), britský ekonom
 George Hodgson (1893–1983), kanadský plavec
 Gian Hodgson (* 1985), arubská tenistka
 Gordon Hodgson (1904–1951), anglický fotbalista a hráč kriketu
 James D. Hodgson (1915–2012), americký politik
 Jamie Hodgson (1930–2006), britský fotograf
 Jaylee Hodgson (* 1980), anglický fotbalista
 John Evan Hodgson (1831–1895), anglický malíř 
 Julian Hodgson (* 1963), anglický velmistr
 Leyland Hodgson (1892–1949), anglický herec
 Marshall G. S. Hodgson (1922–1968), americký historik
 Maurice Hodgson (1919–2014), britský manažer
 Ralph Hodgson (1871–1962), anglický básník
 Richard Hodgson (1855–1905), australský parapsycholog
 Robin Hodgson (* 1942), britský politik
 Roger Hodgson (* 1950), britský hudebník
 Roy Hodgson (* 1947), anglický fotbalový trenér